Heeswijk (Bernheze), een plaats in de Noord-Brabantse gemeente Bernheze
Kasteel Heeswijk, een voormalige waterburcht bij Heeswijk uit de 11e eeuw
Heeswijk (landgoed), een landgoed in de gemeente Bernheze
Heeswijk (Land van Cuijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
Heeswijk (Montfoort), een plaats in de Utrechtse gemeente Montfoort

Zie ook 
 Van Heeswijk